Holabird ist der Familienname folgender Personen:

 William Holabird (1854–1923), US-amerikanischer Architekt
 William S. Holabird (~1794–1855), US-amerikanischer Politiker

Holabird bezeichnet als Ortsname:

 Holabird (South Dakota), Vereinigte Staaten